L'aire urbaine de Chalon-sur-Saône est une aire urbaine française centrée sur la ville de Chalon-sur-Saône.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Chalon-sur-Saône est composée de 90 communes, toutes situées en Saône-et-Loire. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France.

Elle regroupe  emplois et sa population est en constante augmentation. En effet, elle est passée de  habitants en 1999 à  habitants en 2007 et enfin à  habitants en 2015. L'aire urbaine de Chalon-sur-Saône est rattachée à l'espace urbain Est.

10 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains (Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Fragnes-la-Loyère, Lux ,Oslon, Saint-Marcel, Saint-Rémy)

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Démographie 

Avec le nouveau zonage publié par l'INSEE, l'aire urbaine a absorbé 19 communes supplémentaires faisant passer sa population à 154 714 habitants.

Histogramme
(élaboration graphique par Wikipédia)

Communes 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Chalon-sur-Saône.

Voir aussi

Articles connexes 

 Communes de Saône-et-Loire

Liens externes 

 .

Références 

Chalon-sur-Saône
Aire urbaine de Chalon-sur-Saône